Peterskirche può riferirsi alle seguenti chiese dedicate a San Pietro:
Peterskirche di Heidelberg
Peterskirche di Lipsia
Peterskirche di Monaco di Baviera
Peterskirche di Vienna
Peterskirche di Zurigo